К окончанию сезона 2021/22 зафиксировано 291 случай преодоления игроками отметки в 100 очков за один регулярный сезон. Этого результата добились 117 хоккеистов, представляющих 30 разных команд.

В марте 1969 года Фил Эспозито стал первым игроком в НХЛ, кому удалось набрать 100 очков за один регулярный сезон, а завершил сезон Эспозито со 126 баллами за результативность. В том же году ещё два игрока набрали больше ста очков: Бобби Халл – 107 очков и Горди Хоу – 103 очка.

Канадский нападающий Уэйн Гретцки рекордные 15 раз достигал отметки в 100 набранных баллов, а также является единственным в истории НХЛ хоккеистом которому удалось набрать более 200 очков за регулярный сезон.

100 и более очков за сезон 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   КИ = Количество игроков; С = Страна; А = Амплуа игрока; И = Игры; Г = Голы; П = Передачи; О = Очки;   ГИ = Голы в среднем за игру; ПИ = Передачи в среднем за игру; ОИ = Очки в среднем за игру;  Полужирным шрифтом выделены действующие игроки НХЛ.

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Списки хоккеистов
Списки НХЛ